Engleder ist der Familienname von:

 Alfred Engleder (1920–1993), österreichischer Mörder
 Barbara Engleder (* 1982), deutsche Sportschützin
 Evelyn Engleder (* im 20. Jahrhundert), österreichische Schauspielerin